Jonathon « Jon » Patrick Flanagan, né le  à Liverpool, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur au HB Køge.

Biographie

En club 
Formé au Liverpool FC, Jon Flanagan débute en Premier League en  face à Manchester City à Anfield (victoire 3-0). Il marque son premier but en Premier League le  face à Tottenham (victoire 5-0). 

Le , il est prêté pour six mois aux Bolton Wanderers, avec qui il participe à neuf rencontres.

Le , Flanagan quitte Liverpool et s'engage pour deux saisons avec le Rangers FC, entraîné par Steven Gerrard.

Arrivé en fin de contrat à l'issue de la saison 2019-2020, le Rangers FC décide ne pas prolonger son contrat, à l'instar de cinq autres joueurs du club.

Le 4 novembre 2020, il signe pour une saison (+ une en option) au Sporting de Charleroi, en Jupiler Pro League.

Arrivé en fin de contrat à la fin de la saison, le club belge décide de ne pas prolonger le joueur. Jon Flanagan n'aura joué aucun match pour les Zèbres.

Le 15 juillet 2021, il s'engage en faveur du HB Køge, au Danemark.

En sélection nationale 
Le , il honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre espoirs face à l'Azerbaïdjan (victoire 6-0).

En , Roy Hodgson sélectionne Flanagan parmi les réservistes pour la Coupe du monde mais il n'est pas du voyage au Brésil. 

Le , il prend part à son premier match avec l'équipe d'Angleterre lors d'un match amical face à l'Équateur.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Rangers FC
 Vice-champion d'Écosse en 2019.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international anglais
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Bolton Wanderers FC
Joueur du Rangers FC
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Naissance en janvier 1993
Naissance à Liverpool